Thierens is een Nederlandse familie die is opgenomen in het Nederlands Patriciaat (het 'Blauwe boekje').

 Adolph Ernestus Thierens, Nederlands militair, ambtenaar en astroloog
 Gislebert Thierens, Nederlandse theaterproducent en impresario
 Jan Thierens, Nederlands elektrotechnisch ingenieur en hoogleraar in Delft